Брэ́дли Уи́тфорд (, род. 10 октября 1959) — американский актёр и политический активист. Лауреат трёх премий «Эмми», а также трёхкратный номинант на премию «Золотой глобус».

Ранние годы 
Уитфорд родился в Мадисоне, штат Висконсин, и рос в семье квакеров. Его родители — поэтесса и писательница Женевьев Луи Уитфорд (урождённая Смит) и Джордж Ван Норман Уитфорд. В родословной Уитфорда — англичане, немцы, шотландцы, ирландцы и голландцы. Многие из его семейных ветвей тянутся до Новой Англии (Массачусетс, Коннектикут, Вермонт) 1600-х годов. С трёх до четырнадцать лет Уитфорд жил в Уэйне, Пенсильвания. В 1977-м он закончил Madison East High School, в 1981-м — Уэслианский университет, став бакалавром искусств, а в 1985-м году — Джульярдскую школу драмы, где обучался в одной группе с актёром Томасом Гибсоном.

Карьера 
Первое профессиональное выступление Уитфорда состоялось в постановке пьесы Сэма Шепарда «Проклятье голодающего класса», где его партнершей стала Кэти Бейтс. Среди других театральных работ актёра можно отметить бродвейскую постановку Аарона Соркина «Несколько хороших парней», «Три дня дождя» в Manhattan Theatre Club, «Мера за меру» в Линкольн-центре и «Кориолан» в Folger Shakespeare Theatre в Вашингтоне, округ Колумбия.

Уитфорд появился в нескольких телешоу и фильмах в начале карьеры, прежде чем получил роль Джоша Лимана в сериале канала NBC «Западное крыло», где снимался с 1999 по 2005 год, на протяжении всего его периода трансляции. Шоу оказалось весьма успешным и любимым критиками, а Уитфорд в 2001 году выиграл премию «Эмми» за лучшую мужскую роль второго плана в драматическом телесериале. Он также номинировался на «Эмми» в 2002 и 2003 годах, а кроме этого выдвигался на «Золотой глобус» в 2001—2003 годах и вместе с актёрским составом получил премию Гильдии киноактёров США в 2001 и 2002 годах.

В 2006—2007 годах, Уитфорд снялся в сериале «Студия 60 на Сансет-Стрип», который был закрыт после одного сезона из-за низких рейтингов. Коллегой Уитфорда по сериалу был Мэттью Перри, ныне они близкие друзья. В 2010 году он сыграл главную роль в сериале «Хорошие парни», также закрытом после одного сезона. Помимо регулярной работы на телевидении появился в более тридцати кинофильмах, среди которых были «Хижина в лесу» (2011), «Маленький Манхэттен» (2005), «Кейт и Лео» (2001), «Двухсотлетний человек» (1999), «Билли Мэдисон» (1995), «Филадельфия» (1993), «Идеальный мир» (1993), «Запах женщины» (1992), «Пробуждение» (1990) и других.

В 2013 году Уитфорд начал сниматься в ситкоме ABC «Третья жена» вместе с Малин Акерман и Маршей Гей Харден. Сериал с момента старта получал похвалу от критиков, но не имел успеха в рейтингах. 8 мая 2014 года канал закрыл сериал после одного сезона. Также, в 2013 году Уитфорда можно было увидеть в фильме «Спасти мистера Бэнкса» в компании Тома Хэнкса и Эммы Томпсон.

В 2015 году Уитфорд появился в первом сезоне сериала «Очевидное» с повторяющейся ролью бизнесмена-кроссдрессера Марси. Эта роль принесла ему премии «Эмми» и «Выбор телевизионных критиков» за лучшее гостевое появление в комедийном сериале. Год спустя он заработал ещё одну номинацию в той же категории за роль учёного Магнуса Хиршфельда, с которой появился во втором сезоне шоу.

В 2017 году на экраны вышел хит «Прочь», в котором также сыграл Уитфорд, и «Секретное досье» Стивена Спилберга. Начиная с 2018 года, Уитфорд в качестве приглашённого актёра появляется в сериале «Рассказ служанки».

14 марта 2019 года на российские экраны выйдет триллер «Время возмездия» с актёром. В главной роли в картине сыграла Николь Кидман. На конец мая 2019 года запланирован выход фантастического экшна «Годзилла 2: Король монстров» также при участии Уитфорда.

Личная жизнь 
В августе 1992 года Уитфорд женился на актрисе Джейн Качмарек, в браке с которой у него родилось трое детей — дочери Фрэнсис Женевьев (род. 1997) и Мэри Луиз (род. 2002), а также сын Джордж Эдвард (род. 1999). В июне 2009 года пара подала на развод, который был завершён в октябре 2010.

В 2015 году Уитфорд начал встречаться с актрисой Эми Ландекер, которую встретил на съёмках сериала «Очевидное». В марте 2018 года пара объявила о помолвке. Они поженились 17 июля 2019 года.

Политический активизм 
Уитфорд — либерал, на протяжении многих лет является политически активным. До 2009 года он выступал в качестве колумниста сайта The Huffington Post.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в драматическом сериале
Лауреаты премии «Выбор телевизионных критиков»
Выпускники Уэслианского университета
Выпускники Джульярдской школы
Члены Демократической партии США
Киноактёры США